Ґіпі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бурґундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 45 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 250,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ґіпі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ґіпі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр